Таврическая улица — название улиц в разных городах Российской Федерации.

 Таврическая улица — улица в Санкт-Петербурге; 
 Таврическая улица — улица в Томске.